Henry Williams es un nombre de origen anglosajón que puede referirse a las siguientes personas:
 Henry Williams (botánico) (1823 - 1907), naturalista inglés
 Henry Williams (misionero) (1792 - 1867), misionero británico e importante figura en la colonización de Nueva Zelanda
 Henry Williams (baloncestista), (1970 - 2018), jugador de baloncesto estadounidense
 Henry Meiggs Williams (1811 - 1877), empresario estadounidense
 Henry Sylvester Williams (1869 - 1911), abogado y activista trinitario